Abu-l-Fadl Al·lamí (Agra, 1551 - 1602), conseller i biògraf/historiador d'Akbar el Gran
 Abu l-Fadl Xirazi (Shiraz 915 - Kufa, 973), visir sota els buwàyhides
 Abu-l-Fadl Nasr Taj-ad-Din (vers 1065-1164), emir saffàrida
 Abu-l-Fadl Jàfar ath-Thàïr fi-L·lah ibn Muhàmmad, imam zaydita
 Abu-l-Fadl Jàfar ibn al-Furat, visir dels emirs ikhxídides d'Egipte
 Abu l-Fadl Muhammad ibn Husayn Katib Bayhaki, historiador persa del .
 Abu-l-Fadl Muhàmmad ibn Ubayd-Al·lah al-Balamí, visir samànida
 Abu-l-Fadl Muhàmmad ibn al-Hussayn ibn Muhàmmad, visir dels buwàyhides